Tigerlöss (Carduiceps) är ett släkte av insekter som beskrevs av Clay och Richard Meinertzhagen 1939. Tigerlöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss